Daniel Grillfors (né le  à Enköping) est un joueur professionnel de hockey sur glace Suédois. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
En 2000, il attaque sa carrière au VIK Västerås HK en deuxième division suédoise, le quatrième échelon national. Il gravit les échelons et joue deux saisons en Allsvenskan à partir de 2003. En 2005, il signe au HV 71. En 2008 et 2010, l'équipe remporte l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Enköpings SK ||Division 2 || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 ||VIK Västerås HK || Division 2 || 36|| 18|| 22|| 40|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002 || VIK Västerås HK || Division 1 || 48|| 7|| 20|| 27|| 47|| 10|| 0|| 2|| 2|| 39
|-
|2002-2002 || VIK Västerås HK ||Allsvenskan || 42|| 9|| 11|| 20|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 46||4||6||10||34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 46|| 11|| 21|| 32|| 32|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| rowspan=2|2005-2006 ||VIK Västerås HK ||Allsvenskan ||32||6||12||18||20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HV 71 ||Elitserien  ||9||0||1||1||0||9||1||1||2||2
|-
|2006-2007 ||HV 71 ||Elitserien ||50||2||5||7||18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 ||HV 71 ||Elitserien||55||1||5||6||24||17|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|2008-2009 ||HV 71 ||Elitserien|| 45|| 4|| 9|| 13|| 16|| 18|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2009-2010 ||HV 71 ||Elitserien|| 53|| 2|| 14|| 16|| 28|| 16|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2010-2011 ||HV 71 ||Elitserien|| 54|| 7|| 9|| 16|| 26|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 ||HV 71 ||Elitserien|| 54|| 11|| 9|| 20|| 43|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Linköpings HC ||Elitserien|| 43|| 2|| 6|| 8|| 20|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014|| Linköpings HC || Elitserien || 44|| 1|| 7|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || CP Berne || LNA || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IFK Helsinki || Liiga ||50 || 1||16 || 17||22 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0  
|-
|2015-2016 || IFK Helsinki || Liiga || 43 || 3 || 14 || 17 || 8 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || IFK Helsinki || Liiga || 46 || 1 || 13 || 14 || 37 || 8 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2017-2018|| Mora IK || SHL || 37|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en juillet 1982
Naissance à Enköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Linköpings HC
Joueur du VIK Västerås HK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HIFK
Joueur du Mora IK